Allein gegen die Unterwelt heißen die Filme
 Allein gegen die Unterwelt (1939), US-amerikanischer Gangsterfilm
 Allein gegen die Unterwelt (1994), US-amerikanischer Thriller